Due unità della Royal Navy hanno portato il nome di HMS Pakenham:

  - cannoniera varata nel 1797 e radiata nel 1802.
  - cacciatorpediniere della classe P, varato nel 1941 e affondato in combattimento nel 1943